Dareios (starořecky Δαρεῖος), latinsky Darius, je forma staroperského jména Dárajavauš (𐎭𐎠𐎼𐎹𐎺𐎢𐏁), jež může označovat následující:

Perští králové 

 Dareios I., zvaný Veliký - perský král v letech 522–486 př. n. l.
 Dareios – syn krále Xerxa I., který snad vládl v roce 465 př. n. l.
 Dareios II. - perský král v letech 522–404 př. n. l.
 Dareios III. Kodomannos - perský král v letech cca 380–330 př. n. l.

Králové a politici 

 Darajan II. - král Persidy po roce 132 př. n. l. 
 Darajan II. - král Persidy v 1. století 
 Dareios Pontský – král Pontu v letech 36–36/37
 Dareios I. - král Médie Atropatené cca v letech cca 85–cca 63
 Dareios II. - král Médie Atropatené na přelomu letopočtu
 Dara Šikoh – následník mughalského císaře Šáhdžahána
 Dareios Méd – král Babylónu zmiňovaný v biblické Knize Daniel
 Dareios - praetoriánský prefekt Východu cca v letech 425–327

Ostatní 

 Dareios (jméno) – rodné jméno perského původu
 Darius (album) – hudební album Grahama Colliera
 Darius (kůň) – závodní kůň

Reference 

Mužská jména perského původu